Raúl Norberto Pérez (n. 1965), ex rugbista e allenatore di rugby argentino
 Raúl Pérez Ramos (n. 1968), cestista spegnolo
 Raúl Pérez Varela (1925-?), cestista argentino